Фёдор Васильевич Мелёхин (,  — после 1932) — краевед, директор Западно-Сибирского краевого музея (1922—1929), основатель Омского областного музея изобразительных искусств.

Биография 
Фёдор Мелехин родился  года в селе Волокобине ( Владимирской губернии) в семье малоземельных крестьян, «занимавшихся хлебопашеством».

Три года учился в сельской церковно-приходской школе.

В 11 лет он переехал в Самару, начав работать в местном магазине. В течение 6-7 лет переменил множество профессий: приказчик, дворник, сапожник, пекарь, парикмахер, половой в трактире, грузчик, плотовщик на Волге и др.

Ему удалось выдержать экзамен за пять классов гимназии и поступить вольноопределяющимся в Ростовский 2-й гренадерский полк, расквартированный в Москве: «начал заниматься революционной работой в войсках».

В 1910 году он поступил на Высшие сельскохозяйственные курсы в Санкт-Петербурге — проучился там, из-за недостатка средств, всего одну зиму. 

С 1911 по 1913 год жил и работал в странах Западной Европы, где изучал музейное дело. С 1913 года, вернувшись в Российскую империю, он начал читать лекции в Самарском народном университете и давать частные уроки.

Фёдор Васильевич участвовал в Гражданской войне:  года, вследствие общей амнистии был мобилизован в войска Временного правительства и служил около четырёх месяцев в 4-м инженерном полку в Самаре в качестве прапорщика, занимаясь внешкольной работой. В начале декабря он был демобилизован и начал работать в Средне-Волжском Союзе в качестве инструктора по внешкольному образованию.

В июле 1918 года был мобилизован в Народную Армию и эвакуирован в Омск. Служил начальником Отделения по Внешкольному образованию в войсках в Главном Штабе Военного министерства.

В 1920 году перешёл на сторону Красной армии, где занимался просветительской работой с января 1920 по декабрь 1922.

После демобилизации работал хранителем музея Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, а затем, с 1922 по 1929 год — директором Государственного Западно-Сибирского краевого музея. В 1923 году он добился передачи музею дворца генерал-губернатора. Создал при музее курсы краеведения и художественный отдел. Фёдор Васильевич участвовал в Первой Окружной конференции по краеведению, проходившей в Омске в декабре 1925 года: выступал с докладом «Деятельность Государственного Западно-Сибирского краевого музея». Через год, в декабре 1926 года, он участвовал в 1-м Сибирском краевом научно-исследовательском съезде.

По инициативе Ф. В. Мелёхина в краевом музее была сформирована историческая часть художественной коллекции. В 1929 году он был уволен со службы в связи с исключением его из состава профсоюза «за социально чуждые классовые мероприятия». В Новосибирске занимался организацией музея коммунального хозяйства. В городе Тара Западно-Сибирского края инициировал создание местного музея, а также вёл поиски полезных ископаемых. В Таре был арестован 6 мая 1931 года, обвинялся по ст. 58-4-7 УК РСФСР. В октябре 1931 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления, из-под стражи освобожден.

Считается реабилитированным.

Судьба Ф. В. Мелёхина после 1932 года пока неизвестна.

Произведения 
 Мелехин Ф. В. 1923–1928 г. Пять лет работы музея. Краткий отчет // Известия Государственного Западно-Сибирского Музея. № 1. – Омск, 1928. – С. 121–150.

Примечания

Литература 

 Спирина И. В. Художественная галерея Западно-Сибирского краевого музея в 1924-1928 гг. // Известия ОГИК музея. №4. Омск, 1996. С. 37–44;
Жиров А. А. Тарский период в биографин омского краеведа Ф. В. Мелехина // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории. Омск, 1997. С. 212–215;
Мелехин Федор Васильевич // Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 17.
Красильникова Е. И. К БИОГРАФИИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ОМСКОГО МУЗЕЙЩИКА И КРАЕВЕДА Ф.В. МЕЛЕХИНА //Вторые Ядринцевские чтения. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны (Омск, 29-30 октября 2014 г.) С. 194–196;
Жук А. В. История Федора Васильевича Мелехина, рассказанная им самим //Декабрьские диалоги. Вып. 18: материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции памяти Ф. В. Мелёхина, 18–19 декабря 2014 г. / М-во культуры Ом. обл. ; ООМИИ им. М. А. Врубеля; науч. ред. Ф. М. Буреева ; ред. Л. В. Новоселова. – Омск, 2015. С. 81–89;
Девятьярова И. Г. Прапорщик Ф. В. Мелёхин в колчаковском Омске (1918–1919). К биографии основателя Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.// Декабрьские диалоги. Вып. 19 : материалы Всероссийской науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина, 2–3 декабря 2015 г. / М-во культуры Ом. Обл.; ООМИИ им. М. А. Врубеля; науч. ред.Ф. М. Буреева. Омск,   2016.С. 73–77.
Крепкая О.Н. Дело № 15410 //Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Омск, 2016. С 157–163.

Директора музеев СССР
Персоналии:Тара
Персоналии:Омск